Provinz Bolívar bezeichnet 

 Provinz Bolívar (Bolivien), Provinz im Departamento Cochabamba in Bolivien
 Provinz Bolívar (Ecuador), Provinz Ecuador
 Provinz Bolívar (Peru), Provinz in der Region La Libertad in Peru